Il singolare del torneo di tennis Jakarta Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Sébastien Lareau che ha battuto in finale Mark Petchey 6-2, 3-6, 7-6.

Teste di serie

 Jeremy Bates (quarti di finale)
 Chris Wilkinson (secondo turno)
 Milen Velev (primo turno)
 Tommy Ho (quarti di finale)

 Richard Matuszewski (primo turno)
 Shūzō Matsuoka (quarti di finale)
 Kevin Ullyett (primo turno)
 Dirk Dier (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Jakarta Challenger 1993